Tridens (plantengeslacht)
 Tridens (schimmelgeslacht)
 Tridens (vissengeslacht)